Landu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Landu, ö, Nusa Tenggara Timur,

Maldiverna 

 Landhoo, ö, 

Robotskapade Indonesienförgreningar